DuPont, empresa multinacional d'origen nord-americà
 Tour DuPont, competició ciclista internacional per etapes que es va disputar a la zona del Mid-Atlantic dels Estats Units entre 1989 i el 1996
 Toponímia:
 Du Pont, població dels Estats Units a l'estat de Geòrgia
 Dupont (Indiana), població dels Estats Units a l'estat d'Indiana
 Dupont (Ohio), població dels Estats Units a l'estat d'Ohio 
 Dupont (Pennsilvània), població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània
 DuPont (Washington), població dels Estats Units a l'estat de Washington
 Dupont Circle, rotonda a Washington DC, en la intersecció de les avingudes de Massachusetts, Connecticut i New Hampshire
 Biografies:
 Albert Dupont (Estampuis, 1884 - ?), ciclista belga professional entre 1908 i 1914
 Alexis Dupont (1796 - 1874), tenor francès
 Dupond i Dupont, personatges ficticis creats pel dibuixant Hergé a la seva sèrie de còmics Les aventures de Tintín
 Gabriel Dupont(Caen, 1878 - Le Vésinet, 1914), compositor
 Ghislaine Dupont (1956 – 2013), periodista francesa 
 Hubert Dupont (Lió, 1980), ciclista francès 
 Jacques Dupont (Lézat-sur-Lèze, 1928), ciclista francès 
 Jacques-Charles Dupont de l'Eure (1767 - 1855), advocat i estadista
 Johann Franz Dupont (Rotterdam, 1822 - 1875[1]), músic i compositor holandès
 Joseph Dupont (Ensival, 1838 – Brussel·les, 1899), violinista
 Marcel Dupont (Jupille, 1917), ciclista belga 
 Pierre Dupont (Lió, 1821 – 1870), poeta i cantant francès 
 Pierre-Antoine Dupont de l'Étang (Chabanès, Charente, 1765 - 1840), comte Dupont de l'Étang
 Pierre August Dupont (Lieja, 1827 - Brussel·les, 1890), compositor i pianista belga